Эухелоп () — род травоядных ящеротазовых динозавров из клады Camarasauromorpha инфраотряда завропод, живших во времена нижнемеловой эпохи ( назад) на территории современного Китая. Типовой и единственный вид — Euhelopus zdanskyi.

Весил около 15—20 тонн (по другим оценкам, около 4 тонн) длина взрослой особи могла достигать 12—15 метров, а длина шеи до 5 метров. В отличие от большинства других завропод, у Euhelopus были бо́льшие передние ноги, по сравнению с задними. Ныне его скелет хранится в музее Уппсалы (Швеция).

Примечания 

Макронарии
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 1929 году